

Patronyme 

Georges Jeanty, dessinateur américain de comics.
 Lydia Jeanty, femme politique haïtienne, fille d'Occide Jeanty (ci-après).
Occide Jeanty (1860-1936), compositeur, trompettiste, pianiste et chef d'orchestre haïtien.

Toponyme 
 
Île Jeanty, partie du quartier de Dunkerque-Sud, à Dunkerque.